Sneis kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Sneis, Streymoy, berg, 
 Sneis, Viðoy, berg, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar